Гексагидридоалюминат лития — неорганическое соединение,
комплексный гидрид лития и алюминия с формулой LiAlH,
бесцветные (белые) кристаллы,
реагирует с водой,
самовоспламеняется на воздухе.

Получение 
 Реакция алюмогидрида лития и н-бутиллития:

Физические свойства 
Гексагидридоалюминат лития образует бесцветные (белые) кристаллы,
тригональной сингонии,
пространственная группа R ,
параметры ячейки a = 0,80487 нм, c = 0,94532 нм.

При давлении 18,6 GPa (186 тыс. атм) происходит переход в фазу
кубической сингонии,
пространственная группа I a,
параметры ячейки a = 0,88532 нм.

При давлении 28,9 GPa (289 тыс. атм) происходит переход в фазу
кубической сингонии,
пространственная группа F d,
параметры ячейки a = 1,39015 нм.

При давлении 68,8 GPa (688 тыс. атм) происходит переход в фазу
ромбической сингонии,
пространственная группа P na2,
параметры ячейки a = 0,92173 нм, b = 0,79755 нм, c = 0,47258 нм
.

Химические свойства 
 Разлагается при нагревании:

Примечания

Литература 
 

Алюмогидриды
Алюминий